Вальдо:
 Имя
 Вальдо — аббат Санкт-Галлена (782—784), Райхенау (786—806) и Сен-Дени (805—814), деятель Каролингского возрождения
 Вальдо — архиканцлер Восточно-Франкского королевства (882—884), епископ Фрайзинга (883—906)
 Вальдо — епископ Кура (920—949)
 Фамилия
 Пётр Вальдо (1140—1217) — основатель религиозного движения вальденсов

 Другое
 Вальдо (фильм) (2021)

См. также